Passel kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Passel,

Frankrike 

 Passel, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Antarktisförgreningar